Кубок Литви з футболу 2016 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру в Литві. Титул вшосте поспіль здобув «Жальгіріс» (Вільнюс).

Календар

Регламент 
Виконавчий комітет ЛФФ змінив формат і час турніру. З цього сезону матчі Кубка Литви будуть проходити протягом одного календарного року.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|7 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|11 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|14 травня 2016

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|10 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|18 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|21 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|24 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|25 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|26 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|31 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|3 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|4 червня 2016

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|8 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|11 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|12 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|16 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|18 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|19 червня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|29 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|5 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|6 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|7 серпня 2016

|}

Чвертьфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|20 серпня 2016

|}

Півфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|10 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|11 вересня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Литви на soccerway 

2016
Литва